Elisabeta steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Elizabeta
 Elisabeta (1887), rumänischer Kreuzer
 Crucea Elisabeta, rumänischer Orden, siehe Elisabeth-Kreuz (Rumänien)

Siehe auch:
 Elisabetha
 Elisabetta